Les Generals de Greensboro peuvent désigner :
 Generals de Greensboro : équipe ayant évolué dans l'Eastern Hockey League de 1959 à 1973 puis dans la Southern Hockey League de 1973 à 1977 ;
 Generals de Greensboro : équipe ayant évolué dans l'ECHL de 1999 à 2004.